Garckea är ett släkte av bladmossor. Garckea ingår i familjen Ditrichaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Garckea